Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Jamaica, d'après la Jamaïque :
 la , un sloop de 14 canons lancé en 1710 ;
 la , un sloop de 14 canons lancé en 1744 ;
 la , un sloop de 16 canons lancé en 1779 ;
 la , une corvette française de 16 canons capturée en 1796 ;
 la HMS Jamaica, un navire de quatrième rang portant 52 canons commandé en 1825 et annulé en 1829 ;
 la , un croiseur léger de classe Crown Colony lancé en 1940.

Jamaica